Софія Арвідссон і Юханна Ларссон були чинними чемпіонками, але цього разу Ларссон вирішила не брати участі. Арвідссон грала в парі з Мариною Еракович, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Джеймі Гемптон і Анна Татішвілі.

Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши Гемптон і Татішвілі з рахунком 6–1, 3–6, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
2011